Gyge är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Emilio Cornalia och Panceri 1861. Gyge ingår i familjen Bopyridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Gyge